Leopold IV. je jméno těchto panovníků:

 Leopold IV. Habsburský (1371–1411) – rakouský vévoda v letech 1386–1411 a tyrolský hrabě 1396–1406
 Leopold IV. Anhaltský (1794–1871) – anhaltský vévoda 1817–1871
 Leopold IV. z Lippe (1871–1949) – poslední vládnoucí kníže z Lippe 1905–1918
 Leopold IV. Babenberský (1108–1141) – rakouský markrabě 1136–1141 a vévoda bavorský 1139–1141

Podobné rozcestníky 
 Leopold I. (rozcestník)
 Leopold II. (rozcestník)
 Leopold III.
 Leopold V.

Rozcestníky - panovník